Eine Reusenfalle bezeichnet:

Reusenfallen, eine Gattung fleischfressender Pflanzen
Reuse, eine technische Vorrichtung zum Fangen von Tieren
Lebendfalle für kleine Nager